Háje (okres Příbram), gemeente in Tsjechië
 Háje nad Jizerou, gemeente in Tsjechië
 Háje (Praag), wijk van Praag
 Háje (metrostation), een metrostation in Praag aan de lijn C